Eichi steht für:

 Eichi, Weiler in Trimstein, Münsingen, Schweiz
 Betriebszentrale Eichi des Kraftwerks Sarneraa in Alpnach, Schweiz, siehe Wichelsee#Nutzung